Santanense – abitanti di Sant'Ana do Livramento
Santanense – abitanti di Santa Ana (Tucumán)
Santanense – abitanti di Santana (Bahia)
Santanense – abitanti di Santana de Cataguases
Santanense – abitanti di Santana de Mangueira
Santanense – abitanti di Santana do Deserto
Santanense – abitanti di Santana do Garambéu
Santanense – abitanti di Santana do Ipanema
Santanense – abitanti di Santana do Itararé
Santanense – abitanti di Santana do Jacaré
Santanense – abitanti di Santana do Manhuaçu
Santanense – abitanti di Santana do Maranhão
Santanense – abitanti di Santana do Matos
Santanense – abitanti di Santana do Piauí
Santanense – abitanti di Santana do Seridó
Santanense – abitanti di Santana do São Francisco
Santanense – abitanti di Santana dos Montes